Punta Rossa della Grivola – montagna del Massiccio del Gran Paradiso
 Punta Rossa di Sea – montagna delle Alpi di Lanzo e dell'Alta Moriana (nelle Alpi Graie)
 Punta della Rossa – montagna delle Alpi Lepontine
 Punta Rossa – montagna delle Alpi del Platta nelle Alpi Retiche occidentali
 Punta Rossa – promontorio dell'isola di Caprera